Santana do Ipanema (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Santana do Ipanema (gemeente), een gemeente in deze microregio